

Населені пункти та їхні частини

 Карвач — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Карвач — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Карвач — частина міста Луків у Луківському повіті Люблінського воєводства
 Карвач — осада в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Карвач — лісова осада в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Примітки